Wolrad de Schaumburg-Lippe (en alemán, Wolrad zu Schaumburg-Lippe; Stadthagen, 19 de abril de 1887 - Hannover, 15 de junio de 1962) fue el jefe de la Casa Principesca de Schaumburg-Lippe.

Biografía 
Fue el cuarto hijo del príncipe Jorge de Schaumburg-Lippe y de su esposa, la princesa María Ana de Sajonia-Altemburgo (1864-1918). Sucedió a su hermano, el príncipe Adolfo II, como jefe de la Casa Principesca tras su muerte en un accidente aéreo en México, el 26 de marzo de 1936, ese año se unió al NSDAP. En 1949, durante la desnazificación, el príncipe Wolrad fue colocado en la cuarta categoría (cómplice del nazismo). 

La residencia del príncipe Wolrad era el castillo de Hagenburg (la residencia de verano de la familia principesca) a orillas del lago Steinhuder. Incluso antes de la Segunda Guerra Mundial, la familia principesca poseía manantiales de azufre y lodo en Bad Eilsen (distrito de Schaumburg), donde se trataba a pacientes con gota, enfermedades reumáticas y metabólicas. De 1941 a 1945, las fuentes de Bad Eilsen estuvieron a cargo de la Luftwaffe, en los años 1945-1955 fueron propiedad de la RAF. En 1955, el príncipe Wolrad recuperó los manantiales curativos, que vendió en 1957 al centro de bienestar Kurpark.

Tras su muerte en Hannover víctima de un derrame cerebral, fue sucedido como jefe de la Casa Principesca por su segundo hijo, Felipe Ernesto.

Matrimonio e hijos 

Contrajo matrimonio en Simbach am Inn el 12 de abril de 1925 con su prima segunda, la princesa Batilde de Schaumburg-Lippe (1903-1983), única hija del príncipe Alberto de Schaumburg-Lippe y la duquesa Elsa de Wurtemberg. Tuvieron cuatro hijos:
 Adolfo Federico Jorge Guillermo (1926-1945), príncipe heredero de Schaumburg-Lippe, murió en acción durante la Segunda Guerra Mundial.
 Federico Augusto Felipe Ernesto Wolrad (1928-2003), sucedió a su padre como príncipe titular de Schaumburg-Lippe, casado en 1955 con la baronesa Eva Benita von Thiele-Winkler, tuvieron 2 hijos varones.
 Constantino Carlos Eduardo Ernesto Augusto Esteban Alejandro (1930-2008), se casó primero en 1956 con Sigrid Knape, después se casó en 1998 con Petra Maass, tuvo un hijo y una hija de su primer matrimonio.
 Elsa Victoria Luisa María Bárbara Isabel Batilde Wera (1940), se casó primero en 1966 con Carlos Jorge, conde de Stackelberg, de nuevo se casó en 1983 con Jürgen von Gerne, tuvo dos hijos varones del primer matrimonio.

Ancestros

Enlaces externos 
 Online Gotha

Casa de Schaumburg-Lippe
Príncipes de Schaumburg-Lippe
Pretendientes al trono